Línea B puede referirse a:

 la línea B del metro de la Ciudad de México;
 la Línea B del Metro en la Ciudad de Los Angeles.
 la línea B del subte de Buenos Aires;
 la línea B de cercanías de París;
 la línea B de trolebuses de Córdoba, Argentina;
 la Línea B de colectivos de Río Gallegos;
 la Línea B de colectivos de Ushuaia;
 la línea B del metro de Nueva York;
 la línea B del Transporte Público de Caleta Olivia;
 la Línea B del Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza;
 la Línea B del metro de Medellín, Colombia;
 la ex Línea B de ómnibus de Montevideo, Uruguay.
 la antigua Línea B de la EMT Madrid, España.

ru:B (маршрут метро)